Dassault Falcon — серия коммерческих самолётов разработки компании Dassault Aviation, включающая в себя следующие модели:
 Falcon 10
 Falcon 20
 Falcon 30
 Falcon 50
 Falcon 100
 Falcon 200
 Falcon 900
 Falcon 2000
 Falcon 7X